Mehmet Akgün (1986), Duits-Turks voetballer
 Yunus Akgün (2000), Turks voetballer